De Tsjechische voetbalclub SK Sigma Olomouc speelt sinds 1986 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Europese duels 

Uitslagen vanuit gezichtspunt SK Sigma Olomouc

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1986
|Mitropacup
|1/2
|
|SC Pisa
| 0-1||0-1 (U)||
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|3e/4e
|
|NK Rijeka
|2-3||2-3||<small> < Pisa
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|IFK Göteborg
|1-5||1-1 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1991/92
|UEFA Cup
|1R
|
|Bangor FC
|6-0||3-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="4"|13.0
|-
|
|
|2R
|
|Torpedo Moskou
|2-0||2-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Hamburger SV
|6-2||2-1 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Real Madrid CF
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|CS Universitatea Craiova
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Fenerbahçe SK
|7-2||0-1 (U)|| 7-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Juventus FC
|1-7||1-2 (T)|| 0-5 (U)
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|2Q
|
|Hutnik Kraków
|2-3||1-0 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|2Q
|
|Kilmarnock FC
|4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Olympique de Marseille
|2-6||2-2 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|FC Sheriff Tiraspol
|1-1 <small>u||1-1 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|RCD Mallorca
|1-3||1-3 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2000
|Intertoto Cup
|1R
|
|Araks Ararat Jerevan
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="5"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|Velbazjd Kjoestendil
|8-2||0-2 (U)|| 8-0 (T)
|-
|
|
|3R
|
|NK Slaven Belupo Koprivnica
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FK Chmel Blšany
|3-1||3-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|Udinese Calcio
|4-6||2-2 (T)|| 2-4 nv (U)
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|1R
|
|Celta de Vigo
|4-7||0-4 (U)|| 4-3 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|FK Sarajevo
|3-3 <small>(3-5 ns)||2-1 (T)|| 1-2 nv (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|2Q
|
|Nistru Otaci
|6-1||2-1 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|Real Zaragoza
|2-4||0-1 (U)|| 2-3 (T)
|-
|2005
|Intertoto Cup
|2R
|
|Pogoń Szczecin
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|3R
|
|Borussia Dortmund
|1-1 <small>u||1-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Hamburger SV
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2009/10 || Europa League || 2Q
| || Fram Reykjavík ||3-1|| 1-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="3"|4.0
|-
| || || 3Q ||  || Aberdeen FC ||8-1|| 5-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|PO
|
|Everton FC
| 1-5||0-4 (U)|| 1-1 (T)
|-
| rowspan="2" |2018/19
| rowspan="2" |Europa League || 3Q
|
| Kairat Almaty
|4-1|| 2-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2" |2.0
|-
| PO
|
| Sevilla FC
|0-4|| 0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 38.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Resultaten

Aantal

Clubs waar SK Sigma Olomouc tegen speelde 

SK Sigma Olomouc
Sigma Olomouc